Дья́вол — религиозно-мифологический персонаж, верховный дух зла, властелин ада, подстрекатель людей к совершению греха.

Животные 
 Тасманийский дьявол, или сумчатый дьявол — животное.
 Манта, или Морской дьявол — рыба.
 Молох, или Рогатый дьявол — ящерица из семейства агам.

Фильмы 
 
См. также:
 «Плоть и дьявол» — немой черно-белый фильм (1926).
 
 «Дьявол — это женщина» (The Devil Is A Woman) — фильм (1935).

 «Дьявол едет автостопом» — фильм (1947).
 «Дьявол и десять заповедей» — фильм (1962).
 «Дьявол в церкви» — мультфильм (1969).
 «Слуги дьявола» — фильм (1970).
 «Слуги дьявола на чёртовой мельнице» — фильм (1972).
 «Песчаный дьявол» — фильм (1992).
 «Дьявол из Джерси» — эпизод сериала «Секретные материалы» (1993).
 «Адвокат дьявола» — фильм (1997).
 «Никки, дьявол-младший» — фильм (2000).
 «Человек-дьявол» — фильм ужасов (2004).
 «Дьявол и Дэниел Уэбстер» — фильм (2004).
 «Ослеплённый желаниями» — (фильм, 2000)
 «Дьявол носит Prada» — фильм (2006).

Литература 
 «Дьявол» — повесть русского писателя Л. Н. Толстого, написанная в 1889—1890 годах и опубликованная в 1911 году.
 «Мемнох-дьявол» — пятый роман Энн Райс из цикла «Вампирские хроники».
 «Дьявол и сеньорита Прим» — книга Пауло Коэльо 2000 года.
 «Дьяволова нога» — рассказ Артура Конан Дойла.
 «Слюни дьявола» — рассказ Хулио Кортасара.

Музыка 
 «Diabolus in Musica» (с латинского «Дьявол в музыке») — альбом американской группы Slayer.
 «Сказка о Дьяволе» — песня группы «Мельница» из альбома «Зов крови».
 «Дьявольская трель» — произведение итальянского композитора Джузеппе Тартини.

Персонажи 
 Тасманский дьявол — персонаж мультфильмов Warner Bros. из команды Looney Tunes.

Места 
 Море дьявола — тихоокеанские воды вокруг острова Миякэ (Япония)
 Сады дьявола — участки в амазонских лесах.
 Сады дьявола (Африка) — оборонительные заграждения из мин и колючей проволоки в Африке времён Второй мировой войны.
 Большой палец дьявола — гора на границе Канады и США.

Другое 
 Адвокат дьявола — неофициальное название одной из должностей института канонизации и беатификации католической церкви.
 Плод дьявола (в манге и аниме «One Piece») — общее название плодов, дарующих съевшему сверхъестественные способности.
 Дьявол в деталях — идиоматическое выражение.
 «Морской дьявол» — серия российских боевых ножей.
 Белый Дьявол — сленговое название химического вещества дезоксипипрадрол.

См. также 
  (исп. Diablo — дьявол)
 Дивы (мифология)
 Дый и Волос
 Дьяволы

Примечания 

Сатана